Dānuvius est une variante de Danubius, le nom latin du fleuve Danube.
  est aussi un dieu romain, associé au Danube.
 Danuvius est un genre éteint d'hominidés (peut-être d'homininés, voire d'Hominini), dont Danuvius guggenmosi qui vécut au Miocène moyen et pratiquait déjà une forme de bipédie.

Notes et références